Джа́ффри () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Джаффри, Раза (род. 1975) — британский актёр и певец.
 Джаффри, Саид (1929—2015) — индийский и британский актёр.
 Джаффри, Сакина (род. 1962) — американская актриса.

Примечания